Pierre Harvey peut faire référence à :

 Pierre Harvey, professeur d'économie et récipiendaire de l'Ordre national du Québec ;
 Pierre Harvey (1957-), sportif olympique d'hiver et d'été et récipiendaire de l'Ordre du Canada ;
 Pierre Harvey, éminent médecin québécois spécialisé en microbiologie médicale et infectiologie ;
 Pierre D. Harvey, physicien canadien.